Соревнования по баскетболу среди мужчин на летних Олимпийских играх 2000 прошли с 17 сентября по 1 октября. В них приняло участие 12 команд по 12 человек. В финале сборная США победив сборную Франции со счетом 85-75, завоевала золотые медали Олимпиады. Бронзовая медаль досталась сборной Литвы.

Составы

Медалисты

Квалификация

Формат соревнований 
 Двенадцать команд делятся на две группы по 6 в каждой.
 Команды, занявшие первые четыре места в группах, выходят в плей-офф.
 Команды, занявшие пятые места в группах, участвуют в матче 9-е место.
 Команды, занявшие шестые места в группах, участвуют в матче 11-е места.
 Четвертьфинальные пары формируются по следующей схеме: A1 — B4, A2 — B3, A3 — B2, A4 — B1.
 Команды, проигравшие в четвертьфиналах, участвуют в матчах за 5-е и 7-е места.
 Команды, победившие в полуфиналах, выходят в финал, проигравшие участвуют в матче за 3-е место.

Тай-брей:
 Результат встреч между собой
 Лучшее процентное соотношение забитых и пропущенных очков между командами, имеющими равные показатели

Групповой этап

Группа А

Группа В

Плей-офф

Сетка

Четвертьфинал

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Классификация

Матч за 11-е место

Матч за 9-е место

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Турнирная таблица

См. также 
 Баскетбол на летних Олимпийских играх 2000 (женщины)

Ссылки 
 Мужской турнир 2000 года на сайте ФИБА
 

Баскетбол на летних Олимпийских играх 2000